BRT Top 30, de voorloper van de Radio 2 Top 30
Compilation Top 30, een wekelijkse lijst van de bestverkochte verzamelalbums in Nederland
Daverende Dertig, de naam waaronder de Hilversum 3 Top 30 van 1971 tot 1974 werd voortgezet
De Nederlandstalige Top 30, een programma van het Nederlandse radiostation RADIONL
Hilversum 3 Top 30, een voormalige Nederlandse hitlijst, oorspronkelijk samengesteld door de omroep VPRO; vanaf 4 december 1970 samengesteld en uitgezonden door de NOS
HitRadio Veronica Top 30, een hitlijst van het Nederlandse radiostation HitRadio Veronica
iTunes Top 30, een programma van de Vlaamse en Nederlandse radiostations Q-music
Radio 2 Top 30 of VRT Top 30, een hitlijst van de Vlaamse omroep VRT
RADIONL & TV Oranje TOP 30, de voorloper van De Nederlandstalige Top 30

Zie ook 
Ultratop 50 Dance, voorheen Ultratop 30 Dance